Le Monde illustré, périodique parisien (France) ;
 Le Monde illustré, périodique montréalais (Canada).